Ministry of Information and Communication (oder Ministry of Information and Communications) heißen:

 Ministry of Information and Communications (Kenia)
 Ministry of Information and Communications (Nepal)
 Ministry of Information and Communications (Vietnam), Bộ Thông tin và Truyền thông

Siehe auch:
 Informationsministerium